Film:
 Manhattan Tower (1932)
Albumy muzyczne:
 Gordona Jenkinsa:
 Manhattan Tower (1946)
 Manhattan Tower (1956)
 Manhattan Tower, album Patti Page
Budynki:
 Manhattan Tower (Tel Awiw)